Дос Естрељас има више значења:

 Дос Естрељас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Естрељас (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Естрељас (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Дос Естрељас (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Дос Естрељас (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику